

Patronyme

 Hermance Lesguillon dite "Madame Hermance" de son nom de jeune fille Jeanne Michelle Armande SANDRIN (1812-1882), romancière et poétesse française née et décédée à Paris ;
 Pierre-Jean Lesguillon (1799 -1873), époux de Hermance LESGUILLON, poète, romancier et dramaturge français né à Orléans et décédé à Paris ;
 Pierre Eugène Lesguillon (1811-1880), homme politique français.